Ricardo Costa peut désigner :
 Ricardo Costa (1940-2021), réalisateur et producteur portugais ;
 Ricardo Costa Climent (1972-), homme politique espagnol ;
 Ricardo Costa (1981-), footballeur portugais.